Галенковский — фамилия. Известные носители:

 Галенковские — русский дворянский род.
 Галенковский, Андрей Иосифович (1815 — ?) — малороссийский композитор, виолончелист.
 Галенковский, Яков Андреевич (1777—1815) — русский поэт, писатель, критик, переводчик и издатель.